Tjaptjoi, een Chinees gerecht
Chop Suey!, een nummer van de band System of a Down